Кеч:

 Кеч — тип двухмачтового парусного судна.
 Кеч — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Кеч — один из 30 округов пакистанской провинции Белуджистан.